Papandreu, también escrito Papandreou (), es un apellido griego especialmente conocido por una dinastía de políticos griegos que comprende los siglos XX y XXI. Puede referirse a:

 Andreas Papandreu (1919-1996), economista y político, primer ministro de Grecia;
 Dimitrios Papandreu (1891-1949), nombre de nacimiento del arzobispo Damaskinos de Atenas;
 Yorgos Andreas Papandréu (n. 1952), político, primer ministro de Grecia durante la crisis de la deuda soberana en Grecia;
 Georgios Papandreu (1888-1968), político, primer ministro de Grecia;
 Georgios Papandreu (1859-1940), historiador y lingüista;
 Giorgos Papandreu (1969-), futbolista.